Successor е името на втория албум на финландската група Sonata Arctica. Албумът е издаден през 2000 г. с лейбъл Spinefarm Records.

Песни 
 FullMoon (edit)
 Still Loving You (scorpions cover)
 I Want Out (Helloween cover)
 San Sebastian
 Shy
 Replica (live)
 My Land (live)
 Unopened (live)
 FullMoon (live)
 8th Commandment (live)
 Letter To Dana (live)
 Kingdom For A Heart (live)

Албуми на Соната Арктика
Музикални албуми от 2000 година